Aaron – biskup krakowski 1046-1059
 Aaron – opat klasztoru Sankt Martin w Kolonii
 Aaron – herb
 Aaron – hebrajskie imię męskie
 Aaron – postać biblijna
Osoby o nazwisku Aaron:
 Thomas Dean Aaron – amerykański golfista
 Petru Aaron, biskup unicki
Osoby o imieniu Aaron:
 Aaron ben Elijah Karaita – znany przedstawiciel filozofii karaickiej
 Aaron ben Jaakow z Karlina (inaczej Aaron z Karlina, Aaron Wielki z Karlina) – założyciel dynastii cadyków z Karlina
 Aaron ben Josef ha-Lewi z Barcelony – talmudysta żyjący na przełomie XIII/XIV wieku
 Aaron ben Meir z Brześcia Litewskiego (ok. 1750-1807) – znany talmudysta z Brześcia
 Aaron ben Mosze ha-Lewi Horowic zwany Cadykiem Starosielskim (inaczej Horowic Aaron ben Mosze ha-Lewi ze Starego Sioła) – cadyk, przedstawiciel kierunku chabad
 Aaron ben Samuel z Bagdadu (IX wiek; zwany również Aaronem z Bagdadu, Abu Aaronem) – talmudysta, uczony merkawy
 Aaron Drugi z Karlina – cadyk karlińskiej dynastii
 Aaron Samuel ben Naftali Hertz ha-Kohen (1740-1814) – chasydzki rabin w Ostrogu, Jampolu i Białej Cerkwi
 Aaron Samuel z Kojdanowa inaczej Kojdanower Aaron Samuel ben Izrael (1614-1676) – rabin, talmudysta z Kojdanowa koło Mińska
 Aaron z Żytomierza – cadyk i rabin z Żytomierza

Zobacz też 

 
 Aron